Stagecoach est le terme anglophone désignant les diligences mais peut aussi désigner :

 Stagecoach est le titre original du film américain La Chevauchée fantastique, réalisé par John Ford en 1939.
 Stagecoach (La Diligence vers l'Ouest) est un film américain réalisé par Gordon Douglas en 1966.
 Stagecoach est un téléfilm américain réalisé par Ted Post en 1986.
 Stagecoach est un groupe de transport britannique.
 Stagecoach in Oxfordshire une filiale de la précédente.

Toponyme 

 Stagecoach, census-designated place située dans le Nevada ;
 Stagecoach, une ville située au sud-ouest du comté de Montgomery au Texas ;
 le Stagecoach Inn, un hôtel américain situé à Salado, au Texas.